Der Breslau-Marathon (polnisch Wrocław Maraton) ist ein Marathon in Breslau (Wrocław), der seit 1983 stattfindet. Er wird von der Stadt Wrocław organisiert. In den ersten zehn Jahren hieß er Maraton Ślężan und wurde auf einer Strecke von Sobótka (Zobten am Berge) nach Breslau ausgetragen; seit 1993 findet er innerhalb von Breslau statt.

1988 wurde die Premiere der Marathon-Europameisterschaft für Senioren in das Rennen integriert. Es siegten die Polen Henryk Więzik (in 2:33:51 h) und Anna Bełtowska-Król, die auch Gesamtsiegerin wurde. Von 1991 bis 1993 und von 1994 bis 1999 wurde die polnische Marathonmeisterschaft im Rahmen dieses Rennens ausgerichtet. Bei der Austragung 1992 stellte sich die Strecke mit 41,845 km als zu kurz heraus.

Strecke 
Start und Ziel ist am Olympiastadion. Der Kurs führt zunächst durch die Stadtteile Sępolno und Biskupin und führt über die Most Grunwaldzki (Kaiserbrücke) in den Altstadtbezirk auf den Großen Ring. Danach geht es südwärts in den Stadtbezirk Krzyki und über die Aleja Hallera nach Westen in den Stadtbezirk Fabryczna, wo die Stadtteile Gądów und Popowice angelaufen werden. In einem Bogen durch die Stadtteile Kleczków – Karłowice, die zum nördlichen Stadtbezirk Psie Pole gehören, kehrt man in den Bezirk Śródmieście zurück und gelangt durch den Stadtteil Zacisze zum Ausgangspunkt der Strecke.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:13:28 h, Uladsimir Zjamtschyk (BLR), 2002
 Frauen: 2:36:15 h, Stella Barsosio Chepngetich (KEN), 2015

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS, MaratonyPolskie.PL, Biegnij.com

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (mit deutscher Version)
 Breslau-Marathon auf marathoninfo.free.fr

Fußnoten 

Marathon
Laufveranstaltung in Polen
Marathon